The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos é a decimal terceira temporada do reality show de MMA da Ultimate Fighting Championship.

O UFC e a Spike TV abriram as seleções públicas em 4 de novembro de 2010 em Las Vegas, Nevada. Os convocados estavam entre a categoria dos Pesos Meio Médios e Médios, embora todos os lutadores fossem lutar na categoria dos Meio Médios. Todos os lutadores interessados deveriam possuir três lutes profissionais no cartel e idade superior a 21 anos. Lutadores conhecidos que se inscreveram estavam na seleção, como Karl Amoussou, Andre Galvao, e Zak Cummings.

Foi confirmado na conferência de imprensa de Fight For The Troops 2 que Brock Lesnar e Junior dos Santos seriam os treinadores.

Essa temporada não apresentou uma rodada eliminatória inicial.

Em 22 de maio de 2011, no meio do reality show, Dana White anunciou que Brock Lesnar havia desistido da luta final entre técnicos devido a uma diverticulite.

Elenco

Treinadores
 Equipe Lesnar
Brock Lesnar
Marty Morgan
Erik Paulson
Rodrigo Medeiros
Greg Nelson 
Chris Manos
Matt Hughes (treinador convidado)

 Equipe dos Santos
Junior dos Santos
Antonio Peinado
Billy Scheibe
Lew Polley
Luiz Dorea

Lutadores
Equipe Lesnar
Len Bentley, Charlie Rader, Tony Ferguson, Clay Harvison, Chris Cope, Nordin Asrih, Chuck O'Neil (substituiu Myles Jury)

Equipe dos Santos
Shamar Bailey, Ryan McGillivray, Javier Torres, Ramsey Nijem, Zach Davis, Mick Bowman, Justin Edwards (substituiu Keon Caldwell)

Finale

A final ocorreu em 4 de junho de 2011, no The Palms Casino Resort em Las Vegas, Nevada.

Luta de Pesos Meio Médios:  Ramsey Nijem vs.  Tony Ferguson
Ferguson derrotou Nijem via KO (socos) aos 3:54 do primeiro round, sendo o Campeão da Décima Terceira Temporada de Pesos Meio Médios do The Ultimate Fighter.

Chaves do Torneio

Referências

Episódios do TUF
Reality shows dos Estados Unidos
2011 na televisão